UEFA Champions League finalen 2009 var en fodboldkamp der blev spillet den 27. maj 2009. Kampen blev spillet på Stadio Olimpico i Rom, og skulle finde vinderen af UEFA Champions League 2008-09. De deltagende hold var spanske FC Barcelona og engelske Manchester United. Kampen blev vundet af Barcelona med 2-0, og dermed sikrede sig The Treble for første gang i klubbens historie, og første gang for en spansk klub. Forinden havde klubben i samme sæson vundet La Liga og Copa del Rey.

Det var Barcelonas tredje sejr i turneringen, 17 år efter de vandt første gang i 1992. Manchester United var forsvarende mestre, og det var første gang de forsvarende mestre nåede til finalen, siden Juventus i 1997. Det var femte år i træk, hvor mindst ét engelsk hold var deltager i UEFA Champions League finalen. Stadio Olimpico havde tre gange tidligere lagt græs til en Champions League-finale, da der også blev spillet i Rom i 1977, 1984 og 1996.

Kampen blev ledet af den schweiziske dommer Massimo Busacca.

Kampen 
Foran 62.467 tilskuere tog FC Barcelona tog føringen i det 10. minut. Efter 70 minutter øgede Barcelona føringen, da Lionel Messi scorede kampens sidste mål til 2-0.

Xavi blev af UEFA kåret til kampens bedste spiller, og Messi blev af fansene kåret til den bedste.

Detaljer

Eksterne henvisninger 

 UEFA Champions League 2008/09 på UEFAs hjemmeside

Referencer 

2009
Fodbold i 2009
FC Barcelona
Manchester United F.C.
Sport i Rom
Finalen 2009